Arachnactis är ett släkte av koralldjur. Arachnactis ingår i familjen Arachnactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Cylinderrosor
Arachnactis